Памятники истории и культуры местного значения Кызылординской области — отдельные постройки, здания и сооружения, некрополи, произведения монументального искусства, памятники археологии, включенные в Государственный список памятников истории и культуры местного значения Кызылординской области. Списки памятников истории и культуры местного значения утверждаются исполнительным органом региона по представлению уполномоченного органа по охране и использованию историко-культурного наследия.

В Государственном списке памятников истории и культуры местного значения города в редакции постановления акимата Кызылординской области от 4 мая 2020 года числились 257 наименований.

Аральский район

Казалинский район

Кармакшинский район

Жалагашский район

Сырдарьинский район

Кызылорда

Шиелийский район

Жанакорганский район

Примечания 

Архитектура Казахстана
Списки зданий и сооружений Казахстана